Zeche Adler steht für folgende Steinkohlenbergwerke in Nordrhein-Westfalen:

 Zeche Adler (Essen)
 Zeche Vereinigte Preußische Adler in Essen
 Zeche Preußisch Adler in Dortmund
 Zeche Schwarze Adler in Holzwickede
 Zeche Trappe & Adler in Wetter, Ennepe-Ruhr-Kreis, siehe Zeche Trappe

Siehe auch:
 Grube Adler, Erzbergwerk bei Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kaliwerk Adler in Röblingen, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt